Protokol har flere betydninger:
 Protokol (arkiv)
 Protokol (diplomati) – enhed i et udenrigsministerium, som varetager forbindelsen til udenlandske diplomater, og den diplomatiske etikette
 Protokol (edb) – regler der specificerer, hvordan maskiner (bl.a. computere) kan kommunikere med hinanden
 Protokol (regel) – et regelsæt for adfærd
 Referat – skriftlig eller mundtlig gengivelse af noget som er sket